Theorin är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Theorin 241
 Teorin 1
Tillsammans blir detta 242 personer.

Personer med efternamnet Theorin

 Daniel Theorin (född 1983), fotbollsspelare
 Iréne Theorin (född 1963), operasångerska, dramatisk sopran
 Johan Theorin (född 1963), journalist och författare
 Maj Britt Theorin (1932–2021), politiker, socialdemokrat

Källor

Svenska efternamn